Irrwege der Liebe – film del 1918 diretto da Josef Stein
Irrwege der Liebe – film del 1927 diretto da Heinrich Lisson
Broadway Serenade (titolo tedesco: Irrwege der Liebe) – film del 1939 diretto da Robert Z. Leonard